{{Яз-группа
|название       = Чешско-словацкие языки
|прародина      = 
|таксон         = подгруппа
|статус         = 
|карта          = -
|ареал          = Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Сербия, Румыния, Венгрия, Украина, Хорватия, США, Канада, Австралия 
|число носителей = около 18 млн
|исчезла =
|категория = Языки Евразии
|классификация =
Индоевропейская семья
 Славянская ветвь
 Западнославянская группа
|делится на = чешский, словацкий|время распада =
|процент совпадений =
|ГОСТ 7.75-97=
|ISO2=
|ISO5=
}}Че́шско-слова́цкие языки́' ( и ) — одна из трёх подгрупп наряду с лехитской и серболужицкой в составе группы западнославянских языков.

Чешско-словацкая подгруппа включает распространённые в основном на территории Чехии и Словакии два языка — чешский и словацкий. Помимо национальных литературных языков известны, созданные на базе диалектов чешского и словацкого, литературные микроязыки — ляшский и восточнословацкий, а также сложившиеся в Средние века на основе древнечешского языка еврейско-чешские говоры языка кнаанит, вымершие к XVI веку.

Общее число говорящих на чешско-словацких языках составляет около 18 млн чел.

 Территориальные диалекты и микроязыки 
Чешский и словацкий языки характеризуются большой дробностью диалектов и говоров, на основе некоторых из диалектов существуют литературные нормы, в настоящее время практически не употребляющиеся.

Чешский язык делится на собственно чешскую, центральноморавскую (ганацкую), восточноморавскую (моравско-словацкую) и силезскую (ляшскую) диалектные группы. На основе среднечешских говоров чешского диалекта сформирован литературный чешский язык, а на основе верхнеостравского говора силезского диалекта — ляшский литературный микроязык. Созданный в первой половине XX века ляшский язык является языком поэзии Ондры Лысогорского и некоторых других поэтов Чешской Силезии. Восточноморавский (моравско-словацкий) диалект связан переходными говорами с близким ему западным диалектом словацкого языка.

Словацкий язык включает западнословацкую, среднесловацкую и восточнословацкую группы диалектов, на основе среднесловацкого диалекта создан словацкий литературный язык, а на основе земплинских и шаришских говоров восточнословацкого диалекта — восточнословацкий литературный микроязык. С середины XVIII века на восточнословацком появились первые тексты — переводы религиозной литературы, к середине XX века язык почти полностью вышел из употребления. Часть говоров восточнословацкого диалекта, находящихся на границе с восточнославянским языковым ареалом (говорами русинского языка) легла в основу югославорусинского (паннонско-русинского) языка Воеводины. На этом языке говорят потомки переселенцев середины XVIII века из Закарпатья и Восточной Словакии — русины. Югославорусинский является одним из шести официальных языков сербской Воеводины.

В Средние века на основе древнечешского языка сформировались еврейско-чешские говоры, вытесненные полностью к XVI веку языком идиш в результате миграций евреев-ашкеназов, а также чешским языком.
 древнечешский язык
 чешский язык
 ляшский язык (на основе говоров силезского (ляшского) диалекта)
 кнаанит †
 словацкий язык
 восточнословацкий язык (на основе восточнословацкого диалекта)

 Основные языковые особенности 
Для чешско-словацких языков характерны языковые черты, общие для всех языков западнославянской группы (сохранение архаичных сочетаний согласных tl, dl (, ); результаты второй (, ) и третьей палатализации для задненёбного х; сохранение сочетаний kv’, gv’ (, ); отсутствие l эпентетического (, ); переход *tj, *dj в c, ʒ (z) (, ); переход *ktj, *gtj в c; наличие в родительном и дательном пад. ед. числа сложных прилагательных флексий -ego, -emu в отличие от -ogo, -omu; стяжение гласных при выпадении интервокального j и ассимиляции гласных во флексиях и в корнях (, ) и др.). Кроме этого языки чешско-словацкой подгруппы разделяют общие для них языковые черты, отличающие их от других западнославянских языков.

Чешско-словацкие языки выделяют среди других близкородственных западнославянских языков (лехитских и лужицких) следующие языковые особенности:
 Наличие долгих и кратких гласных фонем.
 Специфика изменений в группах *tort, *tolt: , , но , , .
 Сохранение слоговости сонантов r̥, ŕ̥ и l̥, l̥’: , , в лехитских произошла вокализация сонантов (, , ). Вокализация сонантов распространена также в лужицких языках.
 Отсутствие смычки в ʒ, ʒ’ в результатах второй и третьей палатализаций на месте *g: , но .
 Переход праславянского согласного g в h (гортанный, фрикативный): , но .
 Инициальное ударение (на первом слоге), как и в лужицких языках. Для польского языка характерно парокситоническое ударение (на предпоследнем слоге), а для кашубского и полабского — разноместное.

В лексике чешского языка отражено влияние немецкого и латинского языков, а в лексике словацкого языка — влияние венгерского и чешского языков.

Часть чешско-словацких языковых особенностей характерна и для лужицких языков, занимающих переходное положение от чешско-словацкой к лехитской подгруппе (отсутствие носовых гласных, инициальное ударение, наличие звука h'' в верхнелужицком и др.), часть языковых явлений противопоставляет чешско-словацкие и лехитские лужицким (сохранение в лужицких двойственного числа, сохранение простых прошедших времён и их отсутствие в остальных западнославянских языках и др.).

См. также 
 Лехитские языки
 Лужицкие языки
 Чехи
 Словаки
 Чехословацкий язык

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Западнославянские языки